Le terme axe peut désigner :

Géométrie 
Un axe, une ligne réelle ou virtuelle séparant quelque chose en deux parties souvent symétriques, ou donnant une direction :
 axe (mathématiques), axe des abscisses, axe des ordonnées, en mathématiques ;
 axe de rotation ;
 axe de symétrie ;
 grand axe d'une ellipse.

Sciences et technologie 
Axe s'emploie en sciences et en technologie dans un sens peu différent de celui de la géométrie.
 axe (mécanique), notamment
 axe de pédalier, sur un vélo ;
 axe de piston d'un moteur ;
 axe optique et notamment
 axe de prise de vues d'un appareil photographique (images fixes ou animées) ;
 axe des pôles ;
 axe de communication ;
 en matière de coraux, l’axe désigne le squelette interne et semi-rigide chez les gorgonacea et les pennatulacea.

Sens dérivés 
Dans des sens dérivés, un axe désigne
 une ligne de partage :
 L'axe gauche-droite désigne une division entre options politiques générales.
 L'axe de polarité en biologie sépare deux parties différentes d'un organisme.
 une ligne ou une direction importante ou caractéristique :
 axe routier ;
 axe (numismatique) ;
 axe de chiralité, en chimie ;
 axe (typographie).
 Un objet ou un concept qui oriente
 Axe syntagmatique et Axe paradigmatique en linguistique.

Histoire 
 l'Axe, le nom de l'alliance entre le Royaume d'Italie, le Troisième Reich et l'Empire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l'« Axe du Mal », un slogan/mème utilisé pour la première fois par le président des États-Unis George W. Bush, le  lors de son discours sur l'état de l'Union.

Géographie 
 Axe (canal de Bristol), rivière d'Angleterre ;
 Axe (Baie de Lyme), autre rivière d'Angleterre ;
 Axe historique, ou voie royale, à Paris ;
 Axe de Frontenac, structure géologique près de la frontière canado-américaine.

Autres 
 Axe, groupe de rock américain fondé en 1979 (en anglais,  signifie hache).
 Axe, le nom du monde où se déroule l'histoire de Kaena, la prophétie ;
 Axe, une marque de déodorant ;
 AxE, un éditeur de texte de la famille Emacs;
 Axe majeur, monument à Cergy (France).

Voir aussi